Никола Грбовић (Чачак, 18. фебруара 1998) српски је фудбалер који тренутно игра за Металац из Горњег Милановца.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Чачка
Српски фудбалери
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Крилни играчи у фудбалу
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије